Azine, composti eterociclici
 nome alternativo del composto chimico Piridina